

Geografia
 Rocca – frazione di Arsiè in provincia di Belluno
 Rocca – frazione di Borgo a Mozzano in provincia di Lucca
 Rocca Canavese – comune italiano nella città metropolitana di Torino
 Rocca Canterano – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale
 Rocca Cencia – frazione di Roma in zona Borghesiana
 Roccacerro – frazione di Tagliacozzo in provincia dell'Aquila
 Rocca Cigliè – comune italiano in provincia di Cuneo
 Rocca Cilento – frazione di Lustra in provincia di Salerno
 Rocca d'Arazzo – comune italiano in provincia di Asti
 Rocca d'Arce – comune italiano in provincia di Frosinone
 Rocca de' Baldi – comune italiano in provincia di Cuneo
 Rocca de' Giorgi – comune italiano in provincia di Pavia
 Rocca d'Evandro – comune italiano in provincia di Caserta
 Rocca di Botte – comune italiano in provincia dell'Aquila
 Rocca di Cambio – comune italiano in provincia dell'Aquila
 Rocca di Capri Leone – l'unica frazione di Capri Leone nella città metropolitana di Messina
 Rocca di Cave – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale
 Rocca di Mezzo – comune italiano in provincia dell'Aquila
 Rocca di Gibilterra – promontorio nel territorio britannico d'oltremare di Gibilterra
 Rocca di Mezzo – unica frazione di Rocca Canterano nella città metropolitana di Roma Capitale
 Rocca di Neto – comune italiano in provincia di Crotone
 Rocca di Papa – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale
 Rocca Grimalda – comune italiano in provincia di Alessandria
 Rocca Imperiale – comune italiano in provincia di Cosenza
 Rocca Massima – comune italiano in provincia di Latina
 Rocca Pia – comune italiano in provincia dell'Aquila
 Rocca Pietra – frazione di Varallo in provincia di Vercelli
 Rocca Pietore – comune italiano in provincia di Belluno
 Rocca Priora – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale
 Roccaranieri – frazione di Longone Sabino, in provincia di Rieti
 Rocca San Casciano – comune italiano in provincia di Forlì-Cesena
 Rocca San Felice – comune italiano in provincia di Avellino
 Rocca San Giovanni – comune italiano in provincia di Chieti
 Rocca San Zenone – frazione di Terni
 Rocca Santa Maria – comune italiano in provincia di Teramo
 Rocca Santo Stefano – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale
 Rocca Sinibalda – comune italiano in provincia di Rieti
 Rocca Susella – comune italiano in provincia di Pavia
 Roccavivi – frazione di San Vincenzo Valle Roveto in provincia dell'Aquila

Persone 

 Rocca – calciatore italiano
 Agostino Rocca (1895-1978) – imprenditore italiano della siderurgia
 Angelo Rocca (1545-1620) – umanista, bibliotecario e vescovo cattolico italiano
 Antonino Rocca, pseudonimo di Antonino "Argentina" Biasetton (1921-1977) – wrestler italiano, con cittadinanza anche argentina
 Antonio Rocca (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Arianna Rocca (1996) –  ginnasta italiana
 Carlo Rocca Rey (1852-1935) – ammiraglio italiano
 Christian Rocca (1968) – giornalista, scrittore, politico e blogger italiano
 Costantino Rocca (1956) – golfista italiano
 Daniela Rocca (1937-1995) – attrice cinematografica italiana
 Francesco Rocca, detto Kawasaki (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Francesco Rocca - 1965 - manager e politico italiano
 Giancarlo Lanciani Rocca (1895-1967) – nobile, dirigente d'azienda e politico italiano
 Gianfelice Rocca (1948) – imprenditore e dirigente d'azienda italiano
 Gianni Rocca (1927-2006) – giornalista e scrittore italiano
 Gino Rocca (1891-1941) – giornalista, scrittore e drammaturgo italiano
 Giorgio Rocca (1975) – ex sciatore alpino italiano, specialista dello slalom speciale
 Giovanni Antonio Rocca o Giannantonio Rocca (1607-1656) – matematico italiano
 Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano (1872-1952) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giovanni Rocca, detto Gianni (1929-2013) – atleta italiano
 Girolamo Rocca (...–1691) – giurista italiano
 Giuseppe Rocca (1947) – sceneggiatore, regista teatrale e cinematografico italiano
 Giuseppe Rocca (1803-1865) – liutaio italiano
 Giustina Rocca (seconda metà del XV secolo–1502) – avvocata italiana
 Lodovico Rocca (Torino 1895 – Torino 1986), compositore italiano
 Massimo Rocca (1884-1973) – giornalista e politico italiano
 Michele Rocca – calciatore italiano
 Michelle Rocca (1961) – modella irlandese
 Paolo Rocca (1952) – imprenditore italiano naturalizzato argentino
 Peter Rocca (1957) – ex nuotatore statunitense, campione olimpico
 Pietro Maria Rocca (1847-1918) – storico italiano
 Renzo Rocca (1910-1968) – militare italiano, membro del Sifar
 Richard Mason Rocca (1977) – ex cestista statunitense naturalizzato italiano
 Rosa Rocca, all'anagrafe Mariarosa Rocca (1947) – ex calciatrice italiana, di ruolo difensore
 Saverio Giovanni Rocca, meglio noto come Sav Rocca (1973) – giocatore australiano di football australiano e football americano
 Sebastian Rocca (1975) – rapper francese di origine colombiana
 Silvia Rocca (1968) – modella e disc jockey italiana
 Stefania Rocca (1971) – attrice italiana
 Umberto Rocca (1940) – generale di divisione dell'Arma dei Carabinieri.

Personaggi immaginari 
 Daniela Rocca – personaggio della serie televisiva Il maresciallo Rocca
 Giacomo Rocca – personaggio della serie televisiva Il maresciallo Rocca
 Giovanni Rocca – protagonista della serie televisiva Il maresciallo Rocca
 Roberto Rocca – personaggio della serie televisiva Il maresciallo Rocca
 Tommaso Rocca, conosciuto come Tommy – personaggio della serie televisiva Il maresciallo Rocca

Edifici
 La Rocca o Guaita – una delle torri della Città di San Marino
 Rocca – edificio storico di Pieve di Cento
 Rocca dei Papi – fortezza medievale nel comune di Montefiascone, in provincia di Viterbo
 Rocca di Caldé, anticamente Rocca di Travaglia – fortilizio difensivo eretto a Caldé, località nel comune di Castelveccana
 Rocca di Castell'Ottieri – struttura fortificata situata a Castell'Ottieri, località del comune di Sorano
 Rocca di Novellara – edificio storico situato nell'omonimo comune, in provincia di Reggio Emilia
 Rocca di Trifels – castello medievale tedesco, nella regione del Palatinato
 Rocca di Vignola – castello nell'omonimo comune sulle rive del Panaro
 Rocca Isolani – edificio storico di Minerbio, in provincia di Bologna
 Rocca Manfrediana – fortificazione sul secondo dei tre pinnacoli rocciosi di Brisighella, in provincia di Ravenna
 Rocca Pia – fortezza del XV secolo nel comune di Tivoli
 Rocca Silvana rocca del centro minerario di Selvena, nel comune di Castell'Azzara

Altro 
 Rocca – fortezza costruita in un luogo elevato e scosceso
 Rocca – formato di stoccaggio di filato
 Rocca – antico strumento di filatura
 Rocca – rivista della Pro Civitate Christiana di Assisi

Pagine correlate 
 Roca
 La Rocca
 Della Rocca
 Rocchetta
 Enrico Rocca (disambigua)
 Roccaforte

Altri progetti